Gminy w USA:
 Otter Tail (ang. Otter Tail Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Otter Tail
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Otter Tail (ang. Otter Tail County) – w stanie Minnesota